Селище міського типу:
 Пелагіївка — Донецька область, м.ТорезСела:
 Пелагіївка — Луганська область, Старобільський район
 Пелагіївка — Миколаївська область, Новобузький район